Hartzer steht für:
 verkürzend und meist abwertend für eine Person, die Arbeitslosengeld II (Hartz IV) bezieht

Hartzer ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Hartzer (1838–1906), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Harzer